Southorn ist der Familienname folgender Personen:

 Jordon Southorn (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Southorn (1879–1957), britischer Kolonialbeamter